Зимняя Универсиада 2023 — студенческие спортивные соревнования XXXI Всемирной зимней Универсиады, которые прошли в январе 2023 года в американском городе Лейк-Плэсид. В них приняли участие 1443 спортсмена, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.

США во второй раз принимал зимнюю Универсиаду и во второй раз они прошли в городе Лейк-Плэсид.

Заявочная кампания и выбор города 
FISU во главе с директором Миланом Августином посетил город Лейк-Плэсид с 19 по 23 июня 2017 года, а также близлежащий город Уилмингтон, штат Нью-Йорк. Объявление было сделано 5 марта 2018 года. Заявка была названа одной из самых сильных в истории Универсиады чиновниками FISU.

История 
В городе Лейк-Плэсид один раз уже проводили зимнюю Универсиаду в 1972 году.

Соревнования

Виды спорта

Календарь 
Время всех Олимпийских объектов местное (UTC−5:00)

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады на английском языке

Зимние Универсиады
2023 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Спорт в США в 2023 году
Январь 2023 года